El sistema fluvial Mississipí-Missouri està format pel riu Mississipí i el seu afluent el Missouri. Tots dos plegats formen el riu més llarg i cabalós d'Amèrica del Nord, i el quart més llarg de tot el món. El Mississipí és el segon riu més llarg als Estats Units, amb una longitud de 2,340 milles (3,770 quilòmetres) des del seu naixement al Llac Itasca a Minnesota, fins a la seua desembocadura al golf de Mèxic. El riu més llarg, és l'afluent de Mississippi, el riu Missouri amb una mesura de 2,540 milles (4,090 km).

El Riu Mississipí és part del sistema fluvial Jefferson-Mississipí-Missouri, que és sistema fluvial el més gran a Amèrica del Nord i entre els més grans en el món: per la longitud (3,900 milles (6300 km)), és el quart més llarg, i per la seua mitjana de baixada de 572.000 peus cúbics/s (16.200 m³/s), és el desè riu més gran.

El nom de Mississipí es deriva de la paraula Ojibwe missi-ziibi ("Gran Riu") o gichi-ziibi ("Enorme Riu") en les seues capçaleres.

Geografia 

El riu Missouri flueix a partir de la confluència dels rius Jefferson, Madison, i Gallatin al Riu Mississipí. Tots plegats, el Jefferson, el Missouri i el Mississipí formen el sistema fluvial més llarg d'Amèrica del Nord. Si es mesura des de la font de Jefferson a la Brower's Spring, fins al golf de Mèxic, la llargada de la combinació del Mississipí-Missouri-Jefferson és d'aproximadament 3,900 milles (6,300 km), fent a la combinació el quart riu més llarg del món. Les 207 milles (333 km) de la part més alta d'aquesta combinació del riu s'anomena riu Jefferson, el nivell més baix 1,352 milles (2,176 km) forma part del Mississipí, i la intersecció -2,341 milles (3,767 km)- s'anomena Missouri.

El riu Arkansas és el segon més llarg afluent del riu Mississipí. Mesurat pel volum d'aigua, el més gran de tots els afluents Mississippi és el riu Ohio.

Cultura anglesa 
El riu Mississipí es fa servir comunament com la frontera natural que divideix els Estats Units en la part est i la part oest del país, que sovint s'anomenen com l'est o l'oest "del Mississippí".

Vegeu també 
 Conca Atchafalaya
 Mississippi embayment
 Mississippi River Delta
 Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge
 Mississippi National River and Recreation Area
 List of crossings of the Upper Mississippi River
 List of crossings of the Lower Mississippi River
 List of locks and dams of the Upper Mississippi River
 Steamboats of the Mississippi River

Notes

Referències

Enllaços externs 

 Riu Mississipí , projecte de la American Land Conservancy 
 Mud Island (Memphis) River Park 
 Museu i Aquari del Riu Nacional de Mississipí 
 Riu nacional Mississipí i àrea recreativa 
 Informació General sobre el Riu Mississipí 
 Mark Twain's Mississippi, Illinois Historical Projectes de digitalització de biblioteques de la Universitat de Nord Illinois  
 Article de 1911 Britannica 

Rius dels Estats Units

Rius de la conca del Mississipí
Geografia de Missouri
Geografia de Wisconsin